US Open i tennis 2010 var den 129:e upplagan av tävlingen och den fjärde Grand Slam-turnering i tennis under året och spelades mellan 31 augusti och 13 september.

Vinnare
Damsingel:
 Kim Clijsters
Herrsingel:
 Rafael Nadal
Damdubbel:
 Yaroslava Shvedova 
 Vania King
Herrdubbel:
 Bob Bryan 
 Mike Bryan
Mixed dubbel:
 Liezel Huber 
 Bob Bryan

Resultat
US Open spelades i turneringar bestående av olika många rundor beroende på antalet deltagare. Nedan presenteras de sista rundorna i varje turnering.

Damsingel
Totalt 128 spelare ställde upp i turneringen som bestod av 127 matcher i 7 rundor.

Herrsingel
Totalt 128 spelare ställde upp i turneringen som bestod av 127 matcher i 7 rundor.

Damdubbel
Totalt 64 dubbelpar ställde upp i turneringen som bestod av 63 matcher i 6 rundor.

Herrdubbel
Totalt 64 dubbelpar ställde upp i turneringen som bestod av 63 matcher i 6 rundor.

Mixed dubbel
32 dubbelpar deltog i turneringen som bestod av totalt 31 matcher fördelat på ett turneringssystem bestående av 5 rundor.

Referenser

2010 i USA
Tennisturneringar 2010
2010
New York under 2000-talet